

Geografia 
 VÚC – abbreviazione di Vyššie územné celky (Unità territoriali di più alto livello), la sigla che contraddistingue la regione in Slovacchia

Sport 
 VUC Den Haag – società calcistica olandese